Към декември 2021 г. дискографията на италианската певица Ноеми включва 6 студийни албума, 1 концертен албум, 1 EP, 24 сингъла (+ 4 като гост изпълнителка), както и различни участия в албуми от други изпълнители, 16 рекламни песни, 5 саундтрака и 27 музикални видеоклипа.

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Сингли

Като основна изпълнителка

Като гост изпълнителка

Други песни в класациите

Сътрудничество

Дуети

Участия в компилации 
 2009

 Albachiara в X Factor Anteprima Compilation
 La costruzione di un amore в X Factor Compilation 2009 – Finale
 Briciole в Hit Mania Estate 2009, MTV Summer Song и Estahits '09

 2010

 Per tutta la vita в Super Sanremo 2010 и TRL On the Road
 Briciole в Radio Italia Estate и Amiche per l'Abruzzo
 Il mio canto libero (хор) в Amiche per l'Abruzzo
 Vertigini в Radio Italia Top 2010

 2011

 La costruzione di un amore в Love... per sempre и I migliori anni – Love
 Per tutta la vita в Je t'aime 2011
 Il cielo in una stanza в Radio Italia – Mi piace
 Vuoto a perdere в Music Awards 2011 и Radio Bruno Winter Compilation
 Odio tutti i cantanti в Radio Italia Top Estate 2011

 2012

 Vuoto a perdere в Tutti pazzi per RDS и Pop mania
 Per tutta la vita в Le 100 canzoni più belle del Festival и Radio Italia. 30 anni di singoli al primo posto
 Sono solo parole в Super Sanremo 2012 и Wind Music Awards 2012
 Cambiare в Il senso... di Alex
 La costruzione di un amore в Pensiero stupendo – Le canzoni di Ivano Fossati interpretate dai più grandi artisti italiani
 In un giorno qualunque в Radio Italia Hit Estate
 Se non è amore в Radio Italia Hits
 Il grido в Per Gaber... io ci sono

 2013

 Se non è amore в Now Superhits 2013
 Vuoto a perdere в Je t'aime 2013 и RDS 100% grandi successi senza tempo
 Briciole в The Best of X Factor, в All Time Hits – 2008/09
 Albachiara в The Best of X Factor
 L'amore si odia, Sono solo parole, Per tutta la vita и Briciole в Le 100 canzoni italiane di oggi
 Sono solo parole в Pink Is Good и в Radio Italia Story

 2014

 Bagnati dal sole в Sanremo 2014
 Vuoto a perdere в Donne in musica

 2015

 La costruzione di un amore в Love 2015
 Bagnati dal sole в Radio Italia Gold Edition

 2016

 La borsa di una donna в Sanremo 2016

 2018

 Non smettere mai di cercarmi в Sanremo 2018
 Porcellana в Power Hits estate 2018

 2021

 Glicine в Sanremo Compilation 2021
Makumba (с Карл Брейв) в Power hits estate 2021

Саундтракове 
 2011 – Femmine contro maschi, реж. Фаусто Брици с Vuoto a perdere
 2012 – Ribelle – The Brav, реж. Марк Андрюс и Бренда Чапман с Il cielo toccherò и Tra vento e aria
 2014 – Ambo, реж. Пиерлуиджи ди Лало, с Se tu fossi qui и Alba
 2017 – L'eroe, реж. Андреа де Сика, c Sei la mia vita
 2019 – Domani è un altro giorno, реж. Симоне Спада, c Domani è un altro giorno

Музикални видеоклипове

Като основна изпълнителка

Като гост изпълнителка

Kамео във видеоклипове на песни, които не са част от нейния репертоар

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Ноеми на официалната ѝ  уеб страница
 Дискография на Ноеми на Allmusic
 Дискография на Ноеми на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители